Ле-Рульє (фр. Le Roulier) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези. 
 Рульє Карл Францович (20 квітня 1814 — 22 квітня 1858) — біолог, еколог, професор Московського університету.